Als Polnische Republik (poln. Rzeczpospolita Polska) oder Republik Polen werden Abschnitte der Geschichte Polens (und teils der Geschichte Litauens) bezeichnet:

 die Erste Polnische Republik (Rzeczpospolita Obojga Narodów) von 1386/1569 bis 1795 (siehe Aristokratische Republik)
 die Zweite Polnische Republik (II Rzeczpospolita, II RP) von 1918 bis 1939 (siehe Zwischenkriegszeit)
 die Volksrepublik Polen (Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL) von 1944/1952 bis 1989 (unter dem Supremat der Sowjetunion)
 die Dritte Polnische Republik (III Rzeczpospolita, III RP) seit 1989 (beschreibt die Geschichte Polens seit dem Ende des kommunistischen Regimes)

Siehe auch:
 Rzeczpospolita